Molekulska formula -{C14H21NO}- se može odnositi na:

 Profadol
 Zilofuramin